40-й отдельный артиллерийский ордена Александра Невского дивизион особой мощности резерва Главного Командования — воинская часть Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован 5 декабря 1939 года в Коломне. На вооружении дивизиона находились 4 280-миллиметровых мортир Бр-5 . 11 декабря 1939 года направлен под Ленинград C 15 января 1940 года принимал участие в Зимней войне, в ходе которой израсходовал 414 снарядов. Участвовал во взятии Выборга 

В составе действующей армии в Великой Отечественной войне с 7 июля 1941 по 25 июля 1941 и с 15 мая 1944 по 9 мая 1945 года.

На 22 июня 1941 года дивизион дислоцировался в Коломне, 1 июля 1941 года он был погружен в эшелон и переброшен на Западный фронт, под Красный Смоленской области, куда прибыл 7 июля 1941 года. Об участии в боях в районе Смоленска неизвестно. В том районе дивизион попал в окружение, вышел из него через Гжатск, затем перебазировался в Подмосковье.  В октябре 1941 года дивизион был выведен в тыл и расквартирован в селе Сигаево Сарапульского района (Удмуртская АССР) , где находился до мая 1944 года.

5 мая 1944 года дивизион был погружен в эшелоны и направлен на Ленинградский фронт. 15 мая 1944 года разгрузился на станции Песочная, затем вновь, как и в 1939 году прорывал Линию Маннергейма в ходе Выборгской операции и вновь принял участие во взятии Выборга.

В декабре 1944 года переведён на Украинский фронт. Действовал в ходе Сандомирско-Силезской операции, поддерживая войска 13-й армии, наступавшей с Сандомирского плацдарма. С февраля 1945 года и до конца войны находится на осаде Бреслау. За овладение городом-крепостью Бреслау дивизион 4 июня 1945 года был награждён орденом Александра Невского.

Подчинение

Командиры 
 Холык Владимир Антонович

Награды и наименования

Известные люди в составе дивизиона  
 Мильграм, Леонид Исидорович, в годы войны артиллерийский разведчик, впоследствии Народный учитель СССР.

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов) с сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Отдельные артиллерийские дивизионы особой мощности СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году